Слободяник — фамилия.

 Слободяник, Александр Артемьевич (1941—2008) — советский и американский пианист украинского происхождения.
 Слободяник, Игнат Яковлевич (1902—1972) — советский инженер-химик, специалист по строительным материалам.
 Слободяник, Николай (род. 1971) — художник-сценограф.
 Слободяник, Сара (1924—1942) — советская шахматистка.